

W Polsce 
 Kochanówka – część miasta Łódź, w delegaturze Łódź-Bałuty
 Kochanówka – część wsi Gródek w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów
 Kochanówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Sienno
 Kochanówka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Dębica
 Kochanówka – część wsi Pustków w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Dębica
 Kochanówka – część wsi Surochów w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Jarosław
 Kochanówka – część wsi Lubatowa w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Iwonicz-Zdrój
 Kochanówka – część wsi Kiełków w woj. podkarpackim], w pow. mieleckim, w gminie Przecław
 Kochanówka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lidzbark Warmiński
 Kochanówka – część wsi Sarcz w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka
 Kochanówka –  gromada w powiecie lidzbarskim

Inne 
 Kochanówka (rzadziej Szpital psychiatryczny w Kochanówce) – popularna nazwa Szpitala im. J. Babińskiego w Łodzi, położonego na terenie osiedla Kochanówka
 Kochanówka – schronisko turystyczne w Karkonoszach przy Wodospadzie Szklarki
 Kochanówka – potok województwie dolnośląskim,w Sudetach
 Kochanówka – wieś na Ukrainie w rejonie jaworowskim
 Kochanówka – wieś na Ukrainie w rejonie zbaraskim

Zobacz też 
 Kochanowo, Kochany, Kochanów